pracownik rozgłośni radiowej (np. prezenter, dziennikarz, realizator dźwięku oraz  realizator, producent bądź wydawca programów radiowych)
 specjalista w dziedzinie radiotechniki

Terminologia radiowa